Stanisław Andrzejewski (1908-1979) – polski energetyk
 Stanisław Andrzejewski (1916-1997) – polski piłkarz
 Stanisław Andrzejewski (1916-2002) – polski pilot
 Stanisław Andrzejewski (1919-2007) – polski socjolog
 Stanisław Andrzejewski (1919-1983) – polski toksykolog